El tadeosaure (Thadeosaurus colcanapi) és una espècie de rèptil younginiforme extint de la família dels tangasàurids. Es tracta d'un diàpsid primitiu. Se n'han trobat fòssils a Madagascar, que en temps permians es trobava en una zona temperada del supercontinent de Pangea.

Es tractava d'un animal amb una cua remarcablement llarga que significava uns dos terços de la seva longitud total, d'uns 60 cm. També tenia grans urpes, especialment en les potes del darrere, que l'ajudaven a agafar un fort impuls. Tenia un estèrnum llarg i fort, la qual cosa significa que era probablement un bon corredor.

A continuació es mostra el cladograma de Reisz et al. (2011) que mostra la posició filogenètica del tadeosaure entre altres diàpsids primitius:

Referències

Bibliografia 

 
 

Sauròpsids del Permià